Ливанский национальный гимн ( an-našīd al-waṭaniyy al-lubnāniyy) был написан Рашидом Нахля, музыку сочинил Вадих Сабра. Он был утверждён 12 июля 1927 года, через семь лет после провозглашения государства Ливана во время действия Французского мандата в Сирии и Ливане.



Слова

Перевод 
Мы все вместе! Во имя нашей страны, Нашего флага и славы!
Наша доблесть и наша история на зависть векам.
Наши горы и наши долины, порождают сильных людей.
И совершенству посвящены наш труд и наши слова.
Мы все вместе! Во имя нашей страны, Нашего флага и славы!
Мы все вместе! Во имя нашей страны.

И старый, и малый придут, когда страна позовет нас.
Мы сильны как львы в моменты кризиса.
Ливан сердце Востока.
И Бог всегда с нами и защитит нашу страну.
Мы все вместе! Во имя нашей страны, Нашего флага и славы!
Мы все вместе! Во имя нашей страны.

И море, и земля жемчужина Востока.
Во всём мире славиться добрыми делами.
И восхваляет имя его с начала времен
Сильный и бессмертный кедр символ нашей страны.
Мы все вместе! Во имя нашей страны, Нашего флага и славы!
Мы все вместе! Во имя нашей страны.

Ссылки 
Гимн можно прослушать на следующих страницах:

 Военные гимны – страница с официального сайта Ливанской армии.

Ливан
Государственные символы Ливана
Песни 1927 года